Madrid Open – doroczny turniej tenisowy rozgrywany na obiekcie Caja Mágica w Madrycie. Jest częścią cyklu ATP Tour o kategorii ATP Tour Masters 1000 w rozgrywkach męskich i turniejem z cyklu WTA Tour o kategorii WTA 1000 w zawodach damskich.

Turniej męski odbywa się w Madrycie od 2002 roku. Wcześniej zawody odbywały się w szwedzkim Sztokholmie (1990–1994), potem w niemieckim Essen (1995), a następnie przez kolejne lata w niemieckim Stuttgarcie. Od 2009 roku odbywa się także turniej kobiet. Do 2009 roku był to turniej halowy rozgrywany jesienią. Obecnie turniej odbywa się na wiosnę, zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja, na nawierzchni ceglanej.

W 2012 roku turniej rozgrywany był na niebieskiej mączce. Eksperci oceniali ją jako bardziej śliską od zwykłego kortu ziemnego. Po turnieju federacja ATP postanowiła zakazać gry na niebieskiej mączce ze względu na niezadowolenie ze strony graczy.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna kobiet

Przypisy

Bibliografia